Marco Galli – nome alternativo che può riferirsi a Marco Gallio (1619-1683), cardinale italiano
 Marco Galli (1645-1700) – matematico italiano
 Marco Galli (1965) – attore italiano
 Marco Galli (1957-1988) – pallanuotista italiano
 Marco Galli (1959) – disc jockey e conduttore radiofonico italiano
 Marco Galli (1971) – fumettista e pittore italiano